Кнић је варошица у Србији, у општини Кнић, у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 2181 становника.

Историја 
Кнић добија статус варошице указом краља Александра -{I}- Карађорђевића 16. новембра 1922. године.

Овде се налази ОШ „Вук Караџић” Кнић.

Демографија 
У насељу Кнић живи 1895 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 42,0 година (40,8 код мушкараца и 43,3 код жена). У насељу има 758 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,03.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Види још 
 Општина Кнић
 Насељена места у Србији
 Бој на Книћу
 Центар за културу, туризам и спорт Кнић

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

 
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији